KZ (motorfiets), een Duits historisch motorfietsmerk
concentratiekamp (Duits: Konzentrationslager)
concentratiekampsyndroom of KZ-syndroom
Kazachstan (ISO-landcode: KZ)
Zuurconstante, in de chemie een aanduiding over de sterkte van zuren
Koog Zaandijk, een korfbalvereniging in Koog aan de Zaan.
Een afkorting voor een hockeyclub uit Den Haag: HC Klein Zwitserland.